Passat se poate referi la:
 un vânt Pasat, vezi Alizee
 un automobil construit de compania Volkswagen, vezi Volkswagen Passat